Ludwig Wastlhuber (* 17. Mai 1911 in Guttenburg; † 20. September 1975 in Verona) war ein deutscher Orgelbauer.

Leben und Wirken 
Wastlhuber lernte bei Georg Glatzl den Orgelbau. 1952 machte er sich mit einem eigenen Betrieb in Mößling selbständig. Insgesamt erstellte er mindestens 50 neue Orgeln. Nach seinem Tod übernahm Friedrich Glockner seine Werkstatt.

Werkliste (Auszug)

Literatur

Einzelnachweise 

Orgelbauer (20. Jahrhundert)
Orgelbauer (Deutschland)
Orgellandschaft Oberbayern
Person (Mühldorf am Inn)
Deutscher
Geboren 1911
Gestorben 1975
Mann